Moscow River Open 2018, właśc. Moscow River Cup presented by Ingrad 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Moscow River Open rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2018 roku w Moskwie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 750 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018 w Rosji
Moscow River Open